«Коля, Оля и Архимед» — советский мультипликационный фильм 1972 года образовательного направления для детей о законах Архимеда, его изобретениях и открытиях.

Содержание 
О мальчике Коле и девочке Оле, которые попали в древний город Сиракузы, где повстречались с великим геометром и изобретателем Архимедом. Ребята увидели замечательные механизмы, созданные Архимедом, поучаствовали в отражении атак римских легионов и благополучно вернулись домой. В занимательной форме даётся представление о законах Архимеда.

Создатели

Оценки 
Историк анимации Георгий Бородин называл детские картины Ю. А. Прыткова, и в частности мультфильм «Коля, Оля и Архимед», в ряду отечественных рисованных работ, завоевавших в СССР широкую популярность в 1970—1980-х годах.

Издания 
Мультфильм неоднократно переиздавался на DVD в сборниках мультфильмов: «Весёлые жмурки» («Союзмультфильм», дистрибьютор «Союз»), «Рассказы старого моряка» (дистрибьютор «Крупный план»).

В 2000 году на аудиокассетах изданием Twic Lyrec была выпущена аудиосказка по одноимённому мультфильму с авторским текстом.

См. также 
 Наш друг Пишичитай

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1972 года
Образовательные мультфильмы СССР
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Юрия Прыткова
Мультфильмы по сценариям Леонида Завальнюка
Мультфильмы о школьниках
Мультфильмы об изобретателях
Архимед
Короткометражные мультфильмы
Фильмы о Древней Греции